Триплеві́ль, Тріплевіль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 32 км на захід від Орлеана, 45 км на північ від Блуа.

Історія 

1 січня 2016 року Триплевіль, Ла-Коломб, Мамброль, Узуе-ле-Марше, Пренувеллон, Семервіль i Верд було об'єднано в новий муніципалітет Бос-ла-Ромен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 157,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Триплевіль на сайті французького Національного інституту географії
 Триплевіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Триплевіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Триплевіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Триплевіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер